Hazelhurst peut se référer à :

Patronyme 

  (1887 - 1912), aviateur américain ;
 Ronnie Hazlehurst (1928 - 2007), compositeur britannique.

Toponymie

Le , centre d'arts à Sydney.

Hazelhurst, communauté non-incorporée de l'Illinois ;
 , maison historique de l'État de New York ;
 , bourg du Wisconsin ;
 , communauté non-incorporée du Wisconsin ;
 , communauté non-incorporée de la Pennsylvanie.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme